Села:
 Панасівка — Вінницька область, Хмільницький район (до 2020 року — Калинівський район) 
 Панасівка — Вінницька область, Хмільницький район (до 2020 року — Козятинський район)
 Панасівка — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Панасівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Панасівка — Житомирська область, Житомирський район (до 2020 року — Любарський район)
 Панасівка — Миколаївська область, Баштанський район (до 2020 року — Казанківський район)
 Панасівка — Полтавська область, Кременчуцький район (до 2020 року — Козельщинський район)
 Панасівка — Полтавська область, Миргородський район
 Панасівка — Сумська область, Роменський район (до 2020 року — Липоводолинський район)
 Панасівка — Тернопільська область, Тернопільський район (до 2020 року — Зборівський район)
 Панасівка — Тернопільська область, Тернопільський район (до 2020 року — Підволочиський район)
 Панасівка — Харківська область, Богодухівський район (до 2020 року — Коломацький район)
 Панасівка — колишня назва села Панасівка (нині — Мечнікове) Харківська область, Куп'янський район (до 2020 року — Дворічанський район)
 Панасівка — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район (до 2020 року — Дунаєвецький район)

Інше:
 Панасівка — мікрорайон у місті Харків
 Панасівка — пасажирський залізничний зупинний пункт Сумської дирекції Південної залізниці